Museo degli argenti – museo di Ariano Irpino
Museo degli argenti – museo di Firenze, dal 2015 rinominato Tesoro dei Granduchi